Axel Herbst a été ambassadeur d'Allemagne en France de 1976 à 1983, né le . 
 Johann Friedrich Wilhelm Herbst est un naturaliste allemand, né le  à Petershagen et mort le  à Berlin. 
 Joseph Herbst (en bulgare Йосиф Хербст) est un journaliste, traducteur et écrivain bulgare, né le  à Edirne, disparu en 1925.
 Jürgen Herbst (1939-), chanteur allemand.
 Kerryn Herbst (2002-), nageuse sud-africaine.
 Ludolf Herbst (1943-), historien allemand.
Margrit Herbst est une ancienne athlète est-allemande, spécialiste du pentathlon et du saut en longueur née le  à Magdebourg. 
 Reinfried Herbst est un skieur alpin autrichien né le 11 octobre 1978. 
 René Herbst est un architecte-décorateur français né à Paris en 1891 et mort à Paris en 1982.
 Alban Nikolai Herbst est un écrivain allemand